Carlos II de Brunswick (en alemán, Karl II. von Braunschweig; Brunswick, 30 de octubre de 1804-Ginebra, 19 de agosto de 1873) reinó el Ducado de Brunswick desde 1815 hasta 1830.

Biografía 
Carlos nació en la ciudad de Brunswick, siendo el mayor de los hijos de Federico Guillermo, duque de Brunswick-Luneburgo. Después de la muerte de su padre en 1815, Carlos heredó el ducado, pero debido a que todavía no tenía la mayoría de edad, fue puesto bajo custodia de Jorge, príncipe regente del Reino Unido y de Hannover. Cuando Carlos se acercaba a los 18 años, apareció una disputa sobre la fecha de su mayoría de edad; Carlos reclamaba la mayoría de edad a los 18 años, pero Jorge consideraba la edad de mayoría los 21 años. Se llegó a un compromiso, y Carlos alcanzó la mayoría de edad a los 19 años, y tomó el control del gobierno el 30 de octubre de 1823.

En 1827, Carlos declaró algunas de las leyes promulgadas durante su minoría de edad inválidas, lo que causó una disputa con Hannover. La Confederación Germánica finalmente tuvo que intervenir en este conflicto y ordenó a Carlos aceptar todas las leyes de su minoría de edad, lo que él cumplió.

La administración de Carlos fue considerada corrupta y mal aconsejada. Cuando en 1830 estalló la Revolución de Julio, Carlos se encontraba en París; volvió a Brunswick, donde anunció su intención de suprimir toda tendencia revolucionaria por la fuerza de las armas. Sin embargo, el 6 de septiembre, fue atacado con piedras mientras iba a caballo de palacio al teatro; al día siguiente, una muchedumbre intentó irrumpir en palacio. Carlos huyó; el palacio fue completamente destruido por el fuego. Cuando el hermano de Carlos, Guillermo, llegó a Brunswick el 10 de septiembre, fue recibido con alegría por el pueblo. En un principio, Guillermo se consideró a sí mismo simplemente el regente de su hermano, pero un año después se autodeclaró duque reinante. Carlos hizo varios intentos desesperados de deponer a su hermano mediante la diplomacia y por la fuerza, pero sin éxito. Ningún monarca europeo quiso apoyar a Carlos.

Carlos pasó el resto de su vida fuera de Alemania, principalmente en París y Londres. Mientras vivió en Londres, se enzarzó en una pelea de alto perfil contra el editor Barnard Gregory debido a los artículos publicados sobre el duque en The Satirist. Después de que explotara la guerra entre Francia y Alemania, en 1870, se trasladó a Ginebra, donde murió en el Hotel Beau-Rivage en 1873, a la edad de 68 años. Legó su considerable fortuna a la ciudad de Ginebra que, a petición suya, construyó el Monumento Brunswick en su memoria. Carlos nunca contrajo matrimonio.

Títulos y estilos 

 30 de octubre de 1804-16 de octubre de 1806: Su Alteza Serenísima el duque Carlos Federico de Brunswick-Wolfenbüttel.
 16 de octubre de 1806-16 de junio de 1815: Su Alteza el duque heredero de Brunswick.
 16 de junio de 1815-9 de septiembre de 1830: Su Alteza el duque de Brunswick.
 9 de septiembre de 1830-18 de agosto de 1873: Su Alteza el duque Carlos II de Brunswick.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Príncipes de Wolfenbüttel
Duques de Brunswick
Casa de Brunswick-Bevern
Luteranos de Alemania

Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Nacidos en Brunswick